Ilz steht für:
 Ilz (Steiermark),  Marktgemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Ilz (Donau), linker Zufluss der Donau im kreisfreien Passau, Bayern
 Ilz (Feistritz), auch Ilzbach, rechter Zufluss der Feistritz bei Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Ilz, zeitweiliger Name des Fahrgastschiffs Mainfranken (Schiff)

ilz steht für:
  Interkantonale Lehrmittelzentrale, Konkordat zur interkantonalen Lehrmittelkoordination, Schweiz

ILZ steht für:
 Flughafen Žilina in der Slowakei (IATA-Code)

IL-Z steht für:
 , ISO-3166-2-Code des israelischen Bezirks

Siehe auch:
 Els
 Eltz
 Elz
 Ils

ILZ